Juzgado General de Indios puede hacer referencia a los siguientes:
 Juzgado General de Indios del Virreinato de Nueva España
 Juzgado General de Indios del Virreinato del Perú